Aquiline est un nom propre qui peut désigner :

Prénom ou patronyme
Aquiline est un prénom féminin désuet.

Aquiline peut être aussi un patronyme.

Saintes chrétiennes
 Aquiline de Byblos († 293 ou 303), martyre à Byblos en Phénicie (aujourd'hui au Liban) sous Dioclétien ; fêtée le 13 juin.
 Aquiline de Zanglivéri († 1764), ou Aquilina, originaire de Chalcidique, martyrisée par les Turcs ; fêtée le 27 septembre.

Autres personnalités portant ce prénom
 Aquiline, épouse d'Amalgaire d'Arenberg.

Voir aussi
 Colombe Aquiline, œuvre du poète libanais Salah Stétié.

Références